Аџине Ливаде је насељено место града Крагујевца у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 51 становника. Насеље је основано 1780. године. Под њивама се налази 200,11 -{ha}-, воћњацима 49,93 -{ha}-, виноградима 0,71 -{ha}-, ливадама 100,87 -{ha}-, пашњацима 204,17 -{ha}- док остало земљиште заузима 3,17 -{ha}-.

Демографија 
У насељу Аџине Ливаде живи 64 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 49,4 година (46,1 код мушкараца и 53,2 код жена). У насељу има 30 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,43.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Град Крагујевац
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији